Жильо́к-сюр-Орме́з, Жільок-сюр-Ормез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 90 км на південь від Ліона, 29 км на північ від Прива.

[[Файл:|thumb|300px|none|]]

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 191 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 427,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Жильок-сюр-Ормез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жильок-сюр-Ормез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш